Nieuwkerk (gehucht), een gehucht op de Belgische-Nederlandse grens in de gemeenten Ravels en Goirle
 Nieuwkerk (Dordrecht), een kerk in het Nederlandse Dordrecht